Blombach steht für:
 Blombach (Wuppertal), ein Weiler in Wuppertal-Ronsdorf, Nordrhein-Westfalen, bestehend aus den Wohnplätzen Blombach, Oberblombach und Unterblombach
 Blombach (Wupper), ein Zufluss des Wupper in Nordrhein-Westfalen
 Blombach-Lohsiepen, ein Wohnquartier des Stadtbezirks Ronsdorf in Wuppertal